Flüssigglas steht für

 einige Formen einer kratzfesten und hitzebeständigen Versiegelung, siehe Glasur (Keramik)
 auch Marketingbegriff im Autotuning für eine Rückleuchtenbeschichtung
 eine Kurzform von flüssigem Wasserglas 
 meist Natronwasserglas (von englisch Liquid Glass), siehe Natriumsilicate